Carey steht für:
 Carey (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Carey-Fineman-Ziter-Syndrom (CFZ) oder Myopathie-Moebis-Robin-Syndrom
 Carey Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Carey (Lied), ein Lied von Joni Mitchell (1971)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Carey (Alabama)
 Carey (Georgia)
 Carey (Idaho)
 Carey (Louisiana)
 Carey (New Jersey)
 Carey (Ohio)
 Carey (Texas)
 Carey (Wisconsin), Town(ship) im Iron County
 Carey Corner (Massachusetts)
 Carey Park (Georgia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Carey Block, in Greybull, Wyoming, ID-Nr. 09001110
 Carey Dome Fire Lookout, in Burgdorf, Idaho, ID-Nr. 94000268
 Carey Farm Site, in Dover, Delaware, ID-Nr. 77000384
 Carey House, in Wichita, Kansas, ID-Nr. 72000526
 Carey Place Historic District, in Oklahoma City, Oklahoma, ID-Nr. 98001224
 Carey’s Camp Meeting Ground, in Millsboro, Delaware, ID-Nr. 73000557
 Carey’s Ford Bridge, in Osawatomie, Kansas, ID-Nr. 89002179

geografische Objekte
 Carey-Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Carey Point, Landspitze von Saunders Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln, Antarktis
 Carey Range, Gebirgszug im Palmerland, Antarktika
 Carey River, Fluss in Australien

Siehe auch:
 Cary